Чьеу (Чиеу) Минь-выонг (, ) — третий правитель государства Намвьет (Наньюэ), правивший с 125 по 113 годы до н. э. Имя при рождении — Ань Те (, ).

Жизнеописание 
Чьеу Ань Тэ был старшим сыном Чьеу Ван-выонга, в правление отца, в 135 году до н. э., король Миньюэ Ин () пошёл на Намвьет походом, и Ван-выонг был вынужден обратиться к династии Хань за помощью. Император У-ди послал отряд, атаковавший Миньюэ, и под давлением Хань брат Ина, Юшань (), убил Ина и сдался Хань. Ван-выонг в благодарность отправил Ань Тэ ко двору служить дворцовым стражником (). Ань Тэ женился на ханьской женщине по имени Цзюши (), родившей ему второго сына Чьеу Хынга.

Чьеу Ван-выонг у 122 году до н. э. был тяжело болен, и Чьеу Ань Тэ получил императорское разрешение вернуться в Наньюэ для ухода за отцом. В том же году Ван-выонг умер, а Ань Тэ стал императором по именем Чьеу Минь-выонг. Несмотря на принцип первородства, император сделал своим преемником не первого сына, Чьеу Кьен Дыка, а второго, Чьеу Хынга.

О Чьеу Ань Те в летописях говорится, что он был тираном и убивал подчинённых без разбору. Умер от болезни в 115 году до н. э.

Примечания

Литература 
 
 
 Ши цзи, том 113
 Ханьшу, том 95
 Полное собрание исторических записок Дайвьета, том 2

Императоры династии Чьеу